— поджанр в аниме, манге и в научной фантастике, основным атрибутом которого являются огромные боевые человекоподобные машины, шагоходы, а также общее наименование этих машин. Они могут быть как самостоятельными самоуправляемыми боевыми единицами, так и пилотируемыми роботами. Название происходит от японского сленгового сокращения английского слова . В самой Японии жанр известен как «аниме/манга про роботов» (ロボットアニメ роботто анимэ и ロボット漫画 роботто манга соответственно).

История жанра 
Впервые гигантский человекообразный робот появился в манге 1958 года, а в 1963 году и в аниме-сериале, «Tetsujin 28-go» (буквально «Железный человек № 28»), которая стала родоначальником этого жанра аниме. Наибольшего развития этот жанр достиг в 1970-х годах под руководством Го Нагая, художника комиксов, создавшего сюжеты к некоторым сериалам из такой классики японского аниме, как Mazinger Z (1972), Getter Robo (1974), «Грендайзер» (1975), Combattler V (1976). Начиная с аниме Mazinger Z, сформировалась основная особенность жанра — гигантский человекоподобный робот, пилотируемый человеком, находящимся внутри.

В меха-сериалах середины 70-х годов наблюдается устойчивая закономерность в сюжете с незначительными отклонениями: на Землю нападает инопланетная цивилизация, которая намерена уничтожить/поработить людей. Выдающийся профессор изобретает супер-робота (-ов) и ставит к нему пилота-подростка/группу для сражения с врагами. В одном случае главный герой является сыном/внуком профессора, в другом случае у профессора есть дочь/внучка, которая верно следует за главным героем и развивает к нему близкие (любовные) отношения. Однако в некоторых сериалах есть отклонения в закономерности сюжета, например, в сериале Steel Jeeg (1975—1976) главный герой уже совершеннолетний, или в Goliath (1976) главным персонажем-пилотом становится девушка. Конструкции гигантских роботов обычно приписывались инопланетным или древним цивилизациям.

В ранних меха-сериалах 70-х годов существовала чёткая грань между злом и добром. Враги (инопланетяне или реже монстры) представлялись чудовищами с чисто антагоническими качествами или вовсе лишённые разума, и главный герой вёл против них жестокую борьбу, рано или поздно одерживая победу. В поздних сериалах 70-х годов, которые создавались уже для более взрослой аудитории, сюжет начинает усложняться и больше уделять внимание врагам (инопланетянам), наделяя их более культурными или вовсе человеческими качествами, понятие добра и зла постепенно стирается, особенно в сериалах Chou Denji Machine Voltes V (1977) и Tousho Daimos (1979), в которых сюжет делает значительную опору на политику, а истинные антагонические роли сводятся к отдельным персонажам-саботажникам, ставшими главной причиной конфликта, или в позднем Getter Robo, где истинными антагонистами, хотя и неосознанно, оказываются люди. В сериале Gordian Warrior впервые появляется постапокалиптическая концепция, где показан Земной мир, ранее почти уничтоженный инопланетной цивилизацией, сериал Space Warrior Baldios (1980) прибегает ещё к более радикальному подходу: здесь «зло побеждает добро»: инопланетяне одерживают победу, устраивая глобальную катастрофу на Земле.

Выпущенный в 1979 году аниме-сериал Gundam привнёс в жанр элементы реалистичности, и далее меха оказалась разделена на два поджанра: «супер-роботы» и «реалистичные роботы». Жанр «реальных роботов» стал рассматривать гигантские механизмы скорее как просто машины (в частности, дизайнеры начали приписывать мехам псевдореалистичные технические характеристики) и концентрирует фокус своего внимания на мыслях и чувствах людей (как, например в аниме «Стальная тревога»). Одно из основных отличий Gundam от аналогичных мультсериалов заключалось в том, что роботы из данного аниме не являлись уникальными боевыми единицами, а производились массово. Управление роботами осуществлялось при помощи штурвалов, кнопок и педалей, тогда как в предыдущих меха-сериалах роботы управлялись при помощи условных выкриков.

Меха-сериалы в 80-е годы уже предназначены для более взрослой аудитории, и концепция уникального супер-робота и пилотирующего его подростка уходит на задний план. Сюжет меха-сериалов по большей степени связан с неопределённым будущим, где технологии человечества достигают достаточного уровня для серийного производств меха-роботов в военных целях. При этом в будущем человечество выходит за пределы Земли и заселяет другие планеты, в большинстве случаев что в таких колониях, что в метрополии наблюдаются тенденции к антиутопии. Главный герой, молодой человек, имеет, как правило, тяжёлый опыт в прошлой жизни. Он является своеобразным изгоем общества и не имеет постоянного места проживания, постоянно путешествуя. Вскоре вокруг него собираются новые союзники, которые в конечном счёте образуют своеобразную фракцию для борьбы со вражеской силой. Меха-робота главный герой получает случайно, найдя его, как правило, заброшенного. В другой ситуации главный герой может войти в некий военный альянс, работая в качестве полицейского/патрульного, в таком случае он также получает своего меха-робота.

В свою очередь «супер-роботы» с появлением в 1995 году аниме «Евангелион» также успешно эволюционировали от вариации кайдзю до отдельного самостоятельного жанра. Роботы в данном сериале сочетают в себе как биологические ткани, так и механические детали. Акценты также сместились на персонажей, но мехи стали вплетаться в сюжет более тщательно, приобретая особые фантастические или мистические свойства и становясь вариантом персонажей-роботов, нередко демонстрирующих способность к самостоятельным действиям в более или менее ограниченных масштабах.

См. также 

 Боевой робот
 Евангелион (робот)
 Шагоход
 Экзоскелет
 Force of Arms
 Мех (бронетехника)
 Симулятор меха

Примечания

Ссылки 
 «История гигантских роботов» Артем Хачатурянц, Популярная Механика Июль 2005
 «Интересные находки создателей мехов в аниме, которые можно применить для реальных МЕХОВ»
 GamesWatch.com // Ollie Barder серия статей «Roboto-Chan»
 Интервью с дизайнером меха Дзюндзи Окубо (на английском)

 
Термины и понятия аниме и манги
Жанры аниме и манги